Высадка — может означать:

 Высадка — кузнечная операция, заключающаяся в деформации заготовки частичной осадкой с целью создания местных утолщений за счёт уменьшения длины заготовки.
 Высадка — действие по глаголу высадить:
 Высадка (ботан.) — посадка на постоянное место (в поле, сад, цветник и так далее) молодых растений (саженцев, рассады) частей растений (черенков) или органов вегетативного размножения растений (клубней, луковиц).
 Высадка (воен.) — десант формирования из транспортного средства для выполнения поставленной задачи.

См. также